

Gruppspel
Gruppspelet spelades 2 till 4 september 2011 på tre orter, Edsbyn, Örebro och Värnersborg. 17 lag delades upp i sex grupper, två grupper på varje ort. Gruppsegrarna kvalificerades för slutspelet. Sandviken och Villa Lidköping var redan kvalificerade för slutspelet som regerande mästare respektive arrangör.

Grupp A - Edsbyn

Grupp B - Edsbyn

Grupp A - Örebro

Grupp B - Örebro

Grupp A - Vänersborg

Grupp B - Vänersborg

Slutspel
Slutspelet som spelades i Sparbanken Lidköping Arena i Lidköping den 30 september till 2 oktober.

Placeringsmatcher

Externa länkar
Spelprogram/resultat
Spelorter

Källor

Sport i Sverige 2011
Bandysäsongen 2011/2012
2011